La dynastie Song du Sud (420-479) est une dynastie de la période des Dynasties du Nord et du Sud.
 La dynastie Song du Sud (1127-1279) est la seconde période de la dynastie Song (960-1279).